Ik – tó Oroszország Omszki területén
 Ik – a Káma mellékfolyója (Oroszország)
 Nagy-Ik – a Szakmara mellékfolyója (Oroszország)